Хосе Гвадалупе Агилера има више значења:

 Хосе Гвадалупе Агилера, Ла Гранха (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Хосе Гвадалупе Агилера, Санта Лусија (Канатлан), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику